Père Gérard désigne :

 Le Père Gérard, ou Michel Gérard (1737-1815), député aux États généraux de 1789, célèbre pour avoir été le seul paysan laboureur de cette assemblée. Son nom est utilisé pour l'Almanach du père Gérard en 1791.
 Le Père Gérard, pseudonyme de plume utilisé par le journaliste Elphège Boursin (1836-1891).